

Pessoas
Takuya Takagi
Toranosuke Takagi
Takeo Takagi
Teiji Takagi
Kazumichi Takagi
Yoshinari Takagi
Takahiro Takagi
Reiko Takagi

Localdiades

Takagi (Nagano)

Outros
8942 Takagi

Desambiguações de sobrenomes